Epilystoides är ett släkte av skalbaggar. Epilystoides ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Epilystoides